Игнатий Матвеевич Фонберг , ; 1801—1891) — российский профессор химии.

Биография 
Окончив гимназию в Белостоке (1817), поступил в Виленский университет — был учеником Анджея Снядецкого. 

С 1821 года работал в Виленском университете: сначала помощником профессора химии (лаборантом), а с 1822 года, после выхода Снядецкого в отставку, занял его место. В 1825 году он был удостоен степени магистра философии и в 1826 году назначен адъюнктом по кафедре химии. В 1829 году избран экстраординарным профессором кафедры химии. 

После упразднения Виленского университета с 1832 года был переведён в Виленскую медико-хирургическую академию в звании экстраординарного профессора, но с обязательством читать лекции на русском или латинском языках и выдержать экзамен на степень доктора медицины. 

После упразднения Виленской медико-хирургической академии был переведён профессором химии в Императорский университет Святого Владимира в Киеве. Кроме лекций студентам, он ещё читал публичные курсы по технической химии, по прикладной химии и по технологии. В 1859 году вышел в отставку. 

В 1830 году Фонберг проводил исследования минеральных вод в Друскениках.

Сочинения 
 Wykład teorii gorzenia (1821)
 Słownik wyrazów chemicznych (1825)
 Chemia z zastosowaniem do sztuki i rzemiosł (3 тома, 1827—1829)
 Wykład nomenklatury Berzeliusza (1828)
 Wiadomość o cholerze i o sposobach oczyszczania powietrza w czasie panującej zarazy (1830)

Литература 
 
 Химики: Биографический справочник. — Киев, 1984. — С. 525.

Ссылки 
 Fonbergas, Ignotas

Химики Российской империи
Химики XIX века
Выпускники Белостокской гимназии
Выпускники Виленского университета
Профессора Императорского Виленского университета
Профессора Императорского университета Святого Владимира